Csehország
Polom, település a Přerovi_járásban
Polom, település a Rychnov_nad_Kněžnou-i_járásban
Polom, Bochov településrésze

 Szerbia
Polom, Vladičin Han községhez tartozó település

 Szlovákia
Polom, Dombosmező önálló község szlovák neve, 1971-től Nyustya városrésze

 Szlovénia
Polom település Kočevje községben